Lumber City podría referirse a dos localidades estadounidenses:

  Lumber City (Georgia), pueblo; o
  Lumber City (Pensilvania), mancomunidad.